Periana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Periana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Periana (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar